Льниха — село в Тогучинском районе Новосибирской области. Входит в состав Репьевского сельсовета.

География 
Село расположено в 60 километрах от города Новосибирска по направлению на Кузбасс. Рядом с селом протекает река Иня.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Тогучинского района